Saab IQon is een nieuw infotainment-systeem van Saab Automobile, dat gebaseerd is op Google Android. IQon heeft een 8 inch-touchscreen en maakt het mogelijk applicaties te downloaden via het internet. Ook kan via IQon de airconditioning geregeld en auto-instellingen gewijzigd worden. Passagiers van een Saab hebben de mogelijkheid audio en video te streamen, onlinenavigatie en het opslaan van muziekbestanden. IQon maakte zijn debuut in de Saab PhoeniX Concept op het autosalon van Genève van 2011.

Saab voert op dit moment tests uit met bèta-versies van IQon, en het zal momenteel nog niet in nieuwe Saabs te vinden zijn.

Saab